Эррол Макфарлейн (; 10 октября 1977 года, Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист, нападающий. Выступал за сборную Тринидада и Тобаго.

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в тринидадском клубе «Дефенс Форс». Затем Макфарлейн в течение многих лет выступал в Ливане. В 2001 году, играя за «Аль-Неймех», он стал лучшим бомбардиром местного первенства. В 2001 и 2005 году форвард пробовал свои силы в Исландии.

Завершил свою карьеру Макфарлейн в 2011 году в тринидадском «Норт-Ист Старзе».

Карьера в сборной 
За сборную Тринидада и Тобаго нападающий дебютировал в 2001 году. Входил в расширенный список кандидатов на участие в ЧМ-2006 в Германии, но в окончательную заявку сборной не попал. В 2007 году Эррол Макфарлейн вместе с национальной командой участвовал в Золотом кубке КОНКАКАФ в США.

Всего за неё он провел 14 матчей, в которых забил 7 голов.

Достижения

Командные 
 Чемпион Тринидада и Тобаго (2): 1999, 2002
 Чемпион Ливана (4): 1999/00, 2001/02, 2003/04, 2004/05
 Обладатель Кубка Ливана: 2007/08
 Обладатель Кубка Исландии: 2001
 Финалист Кубка АФК: 2005

Личные 
 Лучший бомбардир Чемпион Ливана: 2000/01

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Дефенс Форс»
Игроки ФК «Аль-Неймех»
Игроки ФК «Филькир»
Игроки ФК «Сан-Хуан Джаблоти»
Игроки ФК «Брейдаблик»
Игроки ФК «Ла-Хоркетта Рейнджерс»
Игроки ФК «Рочестер Райнос»
Игроки ФК «Порт-оф-Спейн»